Олимпийский рекорд — лучший результат, показанный спортсменами или командами на летних и зимних Олимпийских играх в каком-либо из восьми видов спорта. Если на Олимпийских играх спортсмен показывает результат выше мирового рекорда, то этот результат считается одновременно олимпийским и мировым рекордом. Рекорд является важным достижением любого спортсмена, так как Олимпийские игры проходят раз в четыре года.

Международный олимпийский комитет признаёт рекорды в следующих видах спорта:

 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Велоспорт
 Стрельба
 Шорт-трек
 Конькобежный спорт
 Плавание
 Тяжёлая атлетика

Примечания

Ссылки 
 Olympic.org  
 

Олимпийские игры
Рекорды
Спортивные рекорды